

Geografia
Sae – Isola appartenente all'arcipelago di Bismarck.

Sigle 
 Società Anonima Elettrificazione – Milano – Impresa costruttrice di Linee Elettriche ad Alta Tensione
 Segretariato attività ecumeniche
 Society of Automotive Engineers – ente di standardizzazione nel campo automobilistico
 Soluzione abitativa in emergenza – c.d. “casetta di legno” e/o “container”
 Standard Average European (letteralmente "europeo medio standard") – termine coniato dal linguista statunitense Benjamin Lee Whorf per sottolineare i tratti comuni delle lingue europee

Codici 
 SAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sangir (Indonesia)
 sae – codice ISO 639-3 della lingua sabanês

Altri progetti